Nei tuoi occhi – raccolta di poesie di Pablo Neruda
Nei tuoi occhi – romanzo di Nicholas Sparks
Nei tuoi occhi – singolo di Francesca Michielin